Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 2000 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в місті Сідней (Австралія) з 18 по 29 жовтня.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

літні Паралімпійські ігри 2000